

Порозово — смт, Гродненська область

Порозово — присілок, Шарканський район, Удмуртія